Hazar ist der Familienname folgender Personen:

 Nedim Hazar (* 1960), türkischer Schauspieler, Musiker und Kabarettist
 Ulaş Hazar (* 1977), Jazzgitarrist und Saz-Spieler